Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1976 var den 5. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 20. juni 1976 på Røde Stjerne Stadion i Jugoslaviens hovedstad Beograd, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1976. De deltagende hold var  og de forsvarende mestre fra . Tjekkerne vandt efter straffesparkskonkurrence.

Det var Tjekkoslovakiets første EM-finale. Vesttyskland skulle spille deres anden finale, efter de i 1972 vandt over  med 3-0. På vejen til finalen havde tjekkerne vundet 4-2 over  i semifinalen efter forlænget spilletid. Vesttyskland skulle også igennem forlænget spilletid, inden  var besejret i deres semifinale.

Kampen blev ledet af den italienske dommer Sergio Gonella.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1976  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1976 - Finalen
Sport i Beograd
Tysklands fodboldlandshold
Tjekkoslovakiets fodboldlandshold